Boussay pode se referir a:
 Boussay (Indre-et-Loire)
 Boussay (Loire-Atlantique)

Desambiguações de topônimos